Pont de Sèvres steht für: 

* Pont de Sèvres (Brücke), eine Seine-Brücke zwischen Sèvres und Boulogne-Billancourt, Frankreich
 Pont de Sèvres (Métro Paris), eine Station der Métro Paris